Schloss Linz bezeichnet

 Linzer Schloss in Österreich 
 Schloss Linz (Schönfeld) in Sachsen
 Schloss Mlýnce in Tschechien